Osoby o tym nazwisku:
 Ann Melander − szwedzka narciarka alpejska, olimpijka
 Hilda Melander − szwedzka tenisistka